Holmgren är ett vanligt svenskt efternamn, som 31 december 2019 bars av 9 966 personer bosatta i Sverige. Namnet har plats nummer 81 på listan med Sveriges vanligaste efternamn.

Namnet bärs av ett antal orelaterade släkter. Bland dessa har släkten Holmgren från Ullervads socken (idag i Mariestads kommun) tilldragit sig uppmärksamhet med ett stort antal bemärkta personer.

Personer med efternamnet Holmgren

A
 Albert Holmgren (1824–1905), fysiker, professor
 Alfons Holmgren (1906–2002), friidrottare
 Anders Holmgren (1874–1968), skogsman
 Anders Holmgren (kyrkoherde) (1784–1874)
 Andreas Holmgren (1869–1945), militär
 Ann Holmgren, fotograf och filmare
 Ann Margret Holmgren (1850–1940), författare, kvinnosakskvinna, fredskämpe
 Arne Holmgren (1940–2020), biokemist
 Arvid Holmgren (1885–1951), ingenjör
 August Holmgren (1829–1888), zoolog

B
 Björn Holmgren flera personer
 Björn Holmgren (läkare) (1901–1971), läkare, professpr
 Björn Holmgren (koreograf) (1920–2016), balettdansare, koreograf, balettpedagog
 Björn Frithiofsson Holmgren (1872–1946), marinofficer, politiker

C
 Carl Adolf Holmgren (1815–1872), musikdirektör och organist
 Carl Gustaf Holmgren (1835–1926), konstnär och ritmästare
 Christer Holmgren (född 1941), skådespelare
 Claes Holmgren (född 1957), organist och tonsättare

D
 David Holmgren (1846–1916), kyrkoherde, tidningsman, politiker

E
 Emil Holmgren (1866–1922), läkare och professor
 Emma Holmgren (född 1997), fotbollsmålvakt
 Erik Holmgren (1872–1943), matematiker, professor
 Erik Holmgren (konstnär) (1888–1968)

F
 Fabian Holmgren (1800–1847), tecknare och bokhandlare
 Figge Holmgren (1875–1969), konstnär, grafiker
 Fredrik Holmgren (född 1985), ishockeymålvakt
 Frithiof Holmgren (1831–1897), fysiolog och professor
 Frithiof Holmgren (ingenjör) (1884–1965), elektrotekniker

G
 Gathania Holmgren (född 1986), sångerska
 Greta Holmgren (1870–1961), författare, kallad "Sago-Greta"
 Gunilla Nillan Holmgren (född 1946), mönsterformgivare, bild- och textilkonstnär, pedagog
 Gunnar Holmgren, flera personer
 Gunnar Holmgren (ämbetsman) (född 1957), landshövding, generaldirektör
 Gunnar Holmgren (läkare) (1875–1954), läkare och professor
 Gustav Holmgren (1888–1972), målare, grafiker och presskommissarie

H
 Hampus Holmgren (född 1995), finländsk fotbollsspelare
 Hans Holmgren (1843–1928), bankman
 Henri Holmgren (1951–1996), serieexpert och författare
 Herman Holmgren (1842–1914), arkitekt
 Hjalmar Holmgren (1822–1885), matematiker

I
 Ingeborg Holmgren-Bona (1897–1978), operasångerska, sopran
 Israel Holmgren (1871–1961), forskare, läkare, politiker
 Ivar Holmgren (1889–1975), botaniker

J
 Jan Holmgren (född 1944), läkare, mikrobiolog, immunolog
 Jeanette Holmgren (född 1960), skådespelare och sångare
 Jenny Holmgren (född 1982), musikalartist, mezzosopran
 Jenny Holmgren (handbollsspelare) (född 1972)
 Johanna Holmgren (aktiv 1814), Sveriges första legalt registrerade yrkessömmerska
 Judit Holmgren (1915–1993), scripta, skådespelare
 Justus Holmgren (1887–1971), militär

K
 Karin Holmgren (född 1959), naturgeograf, professor
 Karin Fjällbäck-Holmgren (1881–1963), politiker
 Karl Holmgren (1845–1900), arrendator och politiker
 Karl Gustav Holmgren (1923–2005), hötorgskonstnär
 Kurt Holmgren  (1905–1990), jurist

L
 Leif Holmgren (född 1953), ishockeyspelare och tränare
 Léo Holmgren (1904–1989), skulptör, medaljkonstnär, myntgravör
 Linda Holmgren (född 1980), musikalartist, mezzosopran
 Linus Holmgren (född 1998), innebandyspelare

M
 Marie Holmgren (född 1953), konstnär
 Martin Holmgren (1921–1969), skulptör och tecknare
 Martin Holmgren (jurist) (född 1958)
 Mathias Holmgren (född 1974), sångare

N
 Niklas Holmgren (född 1966), sportkommentator
 Nils Holmgren (1877–1954), zoolog, professor

O
 Ola Holmgren (född 1946), litteraturvetare, professor

P
 Paul Holmgren (född 1955), amerikansk ishockeyledare, . spelare och tränare
 Per Holmgren (1912–1983), arkitekt
 Per G. Holmgren (1909–1982), regissör, manus- och sångtextförfattare, kompositör
 Per Gunnar Holmgren (född 1955), journalist, tidigare chefredaktör
 Pontus Holmgren (född 1964), musiker, kompositör och sångare
 Pär Holmgren (född 1964), meteorolog, tidigare på tv

Q
 Qvitt Holmgren (1914–1985), radiojournalist

R
 Rolf Holmgren (född 1946), skådespelare och manusförfattare
 Rudolf Holmgren (1900–1967), arkitekt

S
 Sara Holmgren, flera personer
 Sara Holmgren (handbollsspelare) (född 1979)
 Sara Holmgren (friidrottare) (född 1990), terränglöpare
 Sixten Holmgren (1906–1962), konstnär
 Staffan Holmgren (född 1944), journalist och översättare
 Sven-Olof Holmgren (född 1940), fysiker, professor

T
 Thure Holmgren (1898–1963), konstnär
 Tommy Holmgren (född 1959),  fotbollsspelare
 Tord Holmgren (född 1957),  fotbollsspelare
 Torsten Holmgren (1874–1934), elektroingenjör

V
 Victor Holmgren (1882–1957), ingenjör och arkitekt

W
 Wilhelm Holmgren  (1863–1943), målare och dekorationsmålare

Noter 

Svenska efternamn
Svenska släkter